Жыра́у (от  — песня, стихотворение) — народный поэт и певец в казахской поэзии. Данный термин упоминается в источниках с XV века. В отличие от жыршы, жырау является не только исполнителем, но и автором произведений. Певцы-жырау считаются родоначальниками казахской литературы.

Излюбленный жанр жырау — толгау ( — раздумья), то есть стихотворение-раздумье, содержащее большое количество назиданий и афоризмов. Певцы-жырау в своих песнях давали мудрые советы, проповедовали истину, добро и справедливость, воспевали мотивы национального единства, выражали интересы простого народа, подчеркивали красоту и силу природы. В эпоху Казахского ханства жырау считались признанной крупной политической силой в ханской ставке и исполняли различные общественные функции. Многие из них были не только поэтами, но и биями — вождями племён и племенных союзов, а также батырами — предводителями дружин. Жырау были одними из немногих, кто имел право высказать недовольство хану.

Первыми представителями казахской поэзии считаются Асан Кайгы и Казтуган-жырау, жившие в XV веке. Наиболее известные их последователи в XVI-XVII веках — Сыпыра-жырау, Шалкииз-жырау, Доспамбет-жырау, Маргаска-жырау, Жиембет-жырау, Актамберды Сарыулы, Татикара-жырау. В XVIII веке казахская поэзия переживает новый виток развития, связанный с войной с джунгарами, присоединением к России и обострении внутренних противоречий в казахском обществе. Этот период связан с именами таких поэтов, как Умбетей-жырау (1706—1778), Бухар-жырау (1668—1781), Кожаберген-жырау (1663—1762).

Название произведения «Зар заман» Шортанбая-жырау дало название периоду активной колонизации Российской империей и отмены ханской власти в Казахской степи.

В современности для именования фольклорных казахских поэтов вместо слова «жырау» обычно используется термин «акын», ранее употреблявшийся лишь для именования поэтов-импровизаторов, участвующих в айтысах — поэтических состязаниях.

См. также 
 Жыршы
 Йырау

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Музыка Казахстана
Литература Казахстана
История Казахстана